Ascasubi puede referirse a:

Hilario Ascasubi, un poeta argentino del siglo XIX.
Manuel de Ascasubi y Matheu, un político ecuatoriano del siglo XIX.
Hilario Ascasubi, una localidad en la provincia de Buenos Aires.
Villa_Ascasubi, una localidad en la provincia de Córdoba.
Estación Hilario Ascasubi, una estación de ferrocarril en el partido bonaerense de Villarino.